Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant de la combinaison des deux lettres E et H.

Codes 

 EH, Sahara occidental (norme ISO 3166-1 alpha-2)
 .eh, Sahara occidental (domaine de premier niveau d'Internet)
 EH, Sociedad Anónima Ecuatoriana de Transportes Aéreos (code AITA)

Sigles et abréviations 

 EH, Exahenry, unité d'inductance
 Eh, notation courante du potentiel d'oxydo-réduction
 EH, Époque Holocène dans le Calendrier holocène
 EH, Euskal Herria, « Pays basque » en basque
 EH, équivalent-habitant, unité commune qui exprime des types de rejets d'eaux usées divers (directive européenne du )

Interjection 

 Eh (API /e/) est un mot qui, employé tout seul, sert à appeler. On le rencontre aussi dans les expressions eh bien, eh oui et eh non.

Variantes orthographiques 

Les orthographes hé bien, hé oui et hé non sont elles aussi trouvables et sont tout à fait correctes. En revanche, les orthographes et bien, et oui et et non, bien que trouvables, ne sont pas tolérées.

Autres 

 Eh est le nom anglo-saxon de la dix-neuvième rune du Futhark ;
 Eh est la  de l'alphabet arménien ;
 Eh est digramme de l'alphabet latin

Notes et références 

Code